Toxodontidae (лат., от  — лук и  — зуб) — семейство вымерших травоядных млекопитающих из подотряда Toxodontia отряда нотоунгулятов (Notoungulata). Существовало от олигоцена до плейстоцена. Впервые описано Ричардом Оуэном в 1845 году.

Они несколько напоминали носорогов, и имели зубы с высокими коронками и открытыми корнями. Это наводит на мысль, что они питались жёсткими травами пампы. Но изотопный анализ указывает, что позднейшие виды кормились самой разной растительностью.

Жили в основном на территории Южной Америки, хотя в плейстоцене в Центральной Америке и юго-западной Северной Америки (штат Техас) обитал род миксотоксодонов.

Классификация 
Подсемейства и роды:

† Haplodontheriinae
 † Abothrodon
 † Haplodontherium
 † Mesotoxodon
 † Mixotoxodon
 † Ocnerotherium
 † Pachynodon
 † Paratrigodon
 † Prototrigodon
 † Toxodontherium
 † Trigodon
 † Trigodonops
† Nesodontinae
 † Adinotherium
 † Nesodon
 † Palyeidodon
 † Posnanskytherium
 † Proadinotherium
† Toxodontinae
 † Andinotoxodon
 † Ceratoxodon
 † Chapalmalodon
 † Dinotoxodon
 † Eutomodus
 † Gyrinodon
 † Hemixotodon
 † Hyperotoxodon
 † Mesenodon
 † Minitoxodon
 † Neoadinotherium
 † Neotoxodon
 † Nesodonopsis
 † Nonotherium
 † Pericotoxodon
 † Piauhytherium
 † Pisanodon
 † Plesiotoxodon
 † Stenotephanos
 † Stereotoxodon
 † Toxodon
 † Xotodon

Примечания 

 
†
Млекопитающие плейстоцена
Млекопитающие неогена
Млекопитающие олигоцена
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном